

Personnes 
 Antide Marie Claudet (1753-1812), homme politique français
 Antoine Claudet (1797-1867), photographe français
 Fernand Claudet (1896-1978), personnalité politique, député à l'Assemblée nationale française et maire
 Max Claudet (1840–1893), peintre, sculpteur et céramiste français
 Michel Claudet (1948-)
  (1911-2001), patineuse artistique canadienne

Autres 
 La Faute de Madelon Claudet, film par Edgar Selwyn de États-Unis sorti en 1931
 Cryostats à bain Roubeau et à bain Claudet